Caprez ist der Familienname folgender Personen:

 Greti Caprez-Roffler (1906–1994), erste Pfarrerin der Schweiz
 Hans Caprez (* 1940), Schweizer Journalist
 Johannes Caprez (1701–1777), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Nina Caprez (* 1986), Schweizer Wettkampfkletterin
 Pablo Caprez (* 1999), Schweizer Schauspieler
 Pancratius Caprez (um 1625–1704), Schweizer reformierter Pfarrer